Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Likhovtseva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Arantxa Sánchez Vicario et Anne-Gaëlle Sidot.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Leipzig
Sport en Allemagne en 2000
Tennis en octobre 2000
Tennis en novembre 2000